Vankya är ett släkte av svampar. Vankya ingår i familjen Urocystidaceae, ordningen Urocystidiales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Vankya